Aleksandr Semënovič Vasil'čikov – nobile russo
 Illarion Illarionovič Vasil'čikov – nobile e ufficiale russo
 Illarion Vasil'evič Vasil'čikov – politico e generale russo
 Sergej Illarionovič Vasil'čikov – nobile e ufficiale russo